Lars Krogius kan syfta på:

* Lars Krogius den äldre (1832–1890), finländsk skeppsredare
 Lars Krogius den yngre (1860–1935), finländsk skeppsredare